Georges André – francuski curler i bobsleista
 Georges Yvan „Géo” André – francuski lekkoatleta
 Georges-André Chevallaz – szwajcarski polityk